De Rally van Corsica 1998, formeel 42ème Tour de Corse - Rallye de France, was de 42e editie van de Rally van Corsica en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1998. Het was de 299e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Ajaccio.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cors
Rally van Corsica